DDU ist die Abkürzung für:
 Deutsche Demokratische Union
 DDU (delivered duty unpaid): geliefert unverzollt; siehe Incoterms

DDU